Brandhaar (dieren), bijvoorbeeld bij spinnen en rupsen
 Brandhaar bij planten: zie onder emergens, bijvoorbeeld bij brandnetels